Brian Lanzelotta (La Tablada, Provincia de Buenos Aires, 8 de octubre de 1989) es un cantautor argentino.

Carrera 
En 2015 participa en el reality show Gran Hermano 2015 del cual fue expulsado. Al año siguiente participa en los debates televisivos de Gran Hermano 2016. También estuvo invitado a Tenemos Wifi.

En 2020 se destaca por su participación cantando en el reality show Cantando 2020 junto a Ángela Leiva.

Álbumes 
 El comienzo
 Es posible
 Pensando
 El vivo en el Gran Rex
 Especial Pasión 30 años

Sencillos 
 Ya me enteré
 Vete

Vida personal 
Lanzelotta procede de una familia de origen muy humilde.

De una relación anterior tiene un hijo, Ian.

Actualmente en pareja con Mariana César, son padres de Roma.

Su hermano Eloy también participó en Gran Hermano 2015.

Televisión

Referencias

Enlaces externos 
 

Tabladenses
Cantantes masculinos de Argentina
Participantes de Gran Hermano Argentina